

Pessoas 
 David Bonneville

Localidades 
 Bonneville (Alta-Saboia)
 Bonneville (Charente)
 Bonneville (Somme)
 La Bonneville
 Condado de Bonneville
Ou ainda:
 Bonneville-Aptot
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières
 Bonneville-la-Louvet
 Bonneville-sur-Touques
 Bonneville Salt Flats
 North Bonneville

Outros 
 Bonneville (cratera)
 Pontiac Bonneville

Desambiguação